Le dolmen 2 du Camp Gran, ou dolmen de les Rieres est un dolmen situé à Bouleternère, dans le département français des Pyrénées-Orientales.

Situation

Description

Histoire

Annexes

Notes et références

Bibliographie

Voir aussi
 Liste de sites mégalithiques des Pyrénées-Orientales

Camp Gran
Bouleternère